Chapalmatherium és un gènere extint de rosegadors emparentat amb la capibara. Va viure a l'actual Argentina al Plistocè.

Taxonomia 
 Chapalmatherium novum
 Chapalmatherium pertrurbidum

Referències 

Rosegadors del Plistocè